Termenul „Dayton” se poate referi la:

Canada 
 Dayton, Nova Scotia

SUA 

 Dayton, Alabama
 Dayton, Idaho
 Dayton, Indiana
 Dayton, Iowa
 Dayton, Kentucky
 Dayton, Maine
 Dayton, Maryland
 Dayton, Michigan 
 Dayton, Minnesota
 Dayton, Montana
 Dayton, Nevada
 Dayton, Newark, New Jersey, 
 Dayton, New Jersey 
 Dayton, New York
 Dayton, Ohio
 Dayton, Oregon
 Dayton, Pennsylvania
 Dayton, Tennessee, unde a avut loc în 1925 Procesul Scopes
 Dayton, Texas
 Dayton, Virginia
 Dayton, Washington 
 Dayton, Richland County, Wisconsin
 Dayton, Waupaca County, Wisconsin
 Dayton, Wyoming
 Dayton Township, Michigan
</div>